

Синтіана — місто, штат Індіана
 Синтіана — місто, штат Кентуккі
 Синтіана — переписна місцевість, штат Огайо